Majar je naselje u sastavu Općine Levanjska Varoš, u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 148 stanovnika.

Znamenitosti 

 crkva svetog Mateja
 pravoslavna crkva Rođenja Presvete Bogorodice

Izvori 

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji